Statistika Maltese Premier League v sezoně 1961/62.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1961
Fotbal v Evropě v roce 1962